Појам Арчибалд Даглас може да се односи на:
 Арчибалд Даглас (умро 1333)
 Арчибалд Даглас, 5. гроф од Ангуса
 Арчибалд Даглас, 6. гроф од Ангуса